Kněžice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kněžice (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Kněžice (ort i Tjeckien, Pardubice), 
 Kněžice (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar